Valderrabano ist der Familienname von:

 Victor Valderrabano

Siehe auch
 Valderrábano